Де́ло Худоя́рова — уголовное дело, возбужденное по факту смерти собак жительниц Москвы Елены Бен-Саид и Асии Родионовой, которое было квалифицировано по статье 245 («Жестокое обращение с животными») и 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») Уголовного кодекса РФ. Оно получило большой резонанс в обществе и средствах массовой информации, включая зарубежные. Также на ряде сайтов и форумов в Интернете были отмечены призывы к уничтожению бездомных собак.

Судебные слушания по делу начались в сентябре 2009 года мировым судьёй района Черёмушки. 3 марта 2010 года дело было возвращено прокурору для дополнительного расследования. Затем дело было закрыто по истечении срока давности.

Расследование дела 
По данным следствия, подозреваемый Худояров выезжал на московские улицы и через окно своего внедорожника отстреливал из пневматической винтовки собак.

18 июля 2009 года в пятимесячного щенка Родионовой выстрелили возле здания префектуры ЮЗАО г. Москвы, когда она гуляла с ним. Щенок был покалечен.

Около полуночи 1 июля 2009 года на Перекопской улице в районе Зюзино была подстрелена собака Бен-Саид по кличке «Малыш», находившаяся в палисаднике у многоквартирного дома без хозяйки. Гражданка Бен-Саид услышала выстрел и успела заметить в окно отъезжающий чёрный джип и убегающую с окровавленным боком свою собаку. Животное было найдено через два дня тяжело раненым. От полученных ран, несмотря на оказанную ветеринарную помощь, впоследствии скончалось.

По данным представителя службы информации УВД Юго-Западного административного округа Москвы Марины Молоковой, Худояров был задержан в ночь на 29 июля на Азовской улице оперативниками ОВД «Черёмушки». По её словам, розыску помогли потерпевшие. Одна из них — владелица раненой собаки — запомнила, что тот был «за рулем чёрного джипа», также ей удалось запомнить несколько цифр номера автомобиля.

У Худоярова была изъята пневматическая винтовка Walther 1250 Dominator и автомобиль Nissan Patrol.

Стороны

Судебное разбирательство 

Бен-Саид и Родионова предъявили иск в 24 130 рублей за материальный ущерб и 550 000 рублей — за моральный. Из них, Бен-Саид потребовала 250 тысяч рублей компенсации за моральный вред.
Худояров заявил о готовности возместить материальный ущерб полностью и моральный вред — «в пределах разумного».

Уголовное дело было возбуждено по статьям 245 («Жестокое обращение с животными») и 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») Уголовного кодекса РФ. Первые слушания дела прошли в сентябре 2009 года.

Согласно обвинительному заключению, оглашенному в суде, подсудимый «применял садистские методы по отношению к собакам» и «причинял им неоправданные страдания». Также сторона обвинения утверждает, что количество отстрелянных обвиняемым животных может насчитывать от двух до четырёх десятков.

Обвиняемый и его адвокат просили удалить из зала прессу, обосновав это опасениями, что раскрытие подробностей дела может подвергнуть угрозе Худоярова и его семью. Ходатайство было отклонено. 

Обвиняемый признал свою вину. Несмотря на раскаяние, обвиняемому было отказано в проведении заседания суда в особом порядке.

Дмитрий Худояров указывал следующие мотивы к отстрелу собак: утверждал, что в детстве его покусали бездомные собаки; что бездомные собаки когда-то загрызли его немецкую овчарку по кличке Рекс; что отстреливал собак для того, чтобы они не загрызали кошек. По его словам, покусам бездомных подвергались его племянница и знакомый. Также на суде Худояров заявил, что его целью было «спасение детей от собак».

Худояров утверждает, что не имел намерения стрелять в домашних собак и не обнаружил признаков наличия хозяев у отстреленных им животных, так как они были без поводков и намордников, а вид их был в целом неухоженный.

3 марта 2010 года мировой суд района Черемушки удовлетворил ходатайство защитника Худоярова, который поставил под сомнение присутствие в действиях Худоярова садистского мотива, и возвратил дело прокурору для дополнительного расследования. 7 июня Мосгорсуд признал законным данное решение Черемушкинского суда Москвы о возвращении дела, отклонив кассационное представление прокуратуры и жалобу потерпевшей стороны. Гособвинение считает возврат дела необоснованным, а потерпевшие полагают, что это сделано для затягивания процесса.

Заключения экспертов 
Приглашённый на судебное заседание специалист по баллистике из Центра судебно-медицинской экспертизы при Министерстве обороны объяснил, что собачий позвоночник невозможно перебить с применением пневматического оружия. Журналист Маргарита Булавкина запросила данные о винтовке Худоярова у оружейных магазинов Москвы, и консультанты этих магазинов утверждали, что марка использованной винтовки, Walther 1250 Dominator, является недостаточно мощным оружием для убийства животных. Согласно данным журналистки, истцы будут добиваться дополнительной экспертизы с целью выяснения, не применял ли Худояров другое оружие.

Оценка в обществе 
Процесс получил освещение в российских и в нескольких западноевропейских СМИ.

Сайт pravo.ru назвал процесс «громким делом», газета «Известия» — «уникальным процессом», «Комсомольская правда» — показательным.

 Консультант по городской фауне Управления озеленения департамента ЖКХ Правительства Москвы Наталья Соколова заявила, комментируя дело Худоярова:

В письме зоозащитников, которое было отправлено президенту Дмитрию Медведеву с просьбой вмешаться в судебное разбирательство для вынесения максимального наказания Худоярову, также была включена просьба снять Наталью Соколову с занимаемой должности в связи с её высказыванием.
 Обозреватель «Комсомольской правды» Ульяна Скойбеда задает вопрос, почему собака, убитая Худояровым, гуляла одна, ведь это прямо запрещено законом Москвы. Она также отметила, что не оправдывает действия Худоярова, но считает текущую ситуацию с бездомными животными естественно рождающей нелегальные формы противодействия.
 Журналист «Комсомольской правды» Никита Миронов, высказываясь о Худоярове и других людях, практикующих отстрел собак, выразил сомнения относительно их добрых намерений и желания очистить город от бродячих псов.
 В материале Первого канала, посвящённом нарушению закона о защите животных в России, Евгений Ильинский, президент Центра правовой зоозащиты (г. Москва), так прокомментировал сложившуюся ситуацию:

Реакция зоозащитных организаций 
Защитники животных пикетировали каждое заседание суда. Как отметила газета «Новые известия», первому судебному заседанию предшествовала драка между защитниками животных и сторонниками отстрелов безнадзорных собак перед зданием суда. Газета «Известия» пишет, что после первого заседания приставы вывели Худоярова из здания суда через чёрный ход, чтобы он смог избежать встречи с пикетчиками.

 Председатель Фонда защиты бездомных животных «Ласковый зверь» Ирина Артеменкова полагает, что поступки Худоярова свидетельствуют о «болезни нашего общества», в котором такие, как Худояров, «самоутверждаются, убивая животных», также она высказала сомнения в искренности раскаяния обвиняемого.
 Зампредседателя общественного совета по гуманному отношению к животным Юрий Калюжин акцентировал внимание на том, что деяние Худоярова совершено «общественно опасным способом», граничащим с хулиганством.
 Руководитель Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский так прокомментировал действия Худоярова: «Я считаю, что это может классифицироваться как нарушение порядка управления, но как жестокое обращение я бы подождал это классифицировать». Евгений Ильинский участвовал в судебном заседании как эксперт.

Последователи Худоярова 
В Москве отмечены случаи самовольных отстрелов и потрав собак. По данным СМИ к ним могут быть причастны люди, называющие себя «последователями Худоярова». Как сообщает «Интерфакс», на ряде сайтов и форумов участились призывы к очистке города от безнадзорных животных, при этом их авторы позиционируют свои действия как санитарные акты и самозащиту.

Завершение производства по делу 
В начале февраля 2012 года дело было прекращено в связи с истечением срока давности.

См. также 
 Жестокое обращение с животными
 Бездомные животные в Москве
 Защита животных
 Догхантеры

Примечания

Ссылки 
 Дело Худоярова на сайте судебного участка мирового судьи № 429

Защита животных
Бездомные животные
Судебные процессы в России
Уголовные дела в России
2009 год в Москве
Преступность в Москве